Финальный турнир XXV чемпионата Европы по волейболу среди мужских команд проходил на волейбольных площадках России — в спорткомплексе «Олимпийский» Москвы и дворце спорта «Юбилейный» Санкт-Петербурга с 6 по 16 сентября 2007 года.

Примечательно, что в день финала между сборными Испании и России в Москве, в котором в драматичной борьбе сильнее оказались испанцы, проходил и финал чемпионата Европы по баскетболу в Мадриде, в котором встречались испанцы и россияне. В баскетболе золото в упорнейшем матче завоевали россияне.

Отборочные игры 

Без отбора участниками финального турнира чемпионата Европы стали сборные:
 России как команда страны-организатора чемпионата,
 Италии, Сербии, Испании, Польши, Греции и Франции по результатам предыдущем чемпионате Европы.

На первом этапе восемь сборных провели стыковые матчи, победители которых — сборные Швеции, Норвегии, Латвии и Азербайджана — вышли во второй этап.

На втором этапе квалификации 24 команды были разбиты на 6 групп. По итогам двухкруговых соревнований в группах их победители стали финалистами ЕВРО-2007.

Команды, занявшие в группах вторые места, провели стыковые матчи за три оставшиеся путёвки в финальную стадию чемпионата. Игры завершились со следующими результатами: Эстония — Финляндия — 1:3, 0:3, Белоруссия — Словения — 0:3, 3:1, Германия — Чехия — 3:0, 3:2.

Финальный турнир

Участники

Система проведения 
На первом этапе 16 команд, разделённые на 4 подгруппы по 4 команды, сыграли в один круг.

По 3 лучших команды в группах по результатам первого раунда вышли во второй раунд, где в 2-х подгруппах по круговой системе снова выявили сильнейших, но в отличие от первого раунда команды играли только с теми соперниками, с которыми они до этого не встречались в рамках первого раунда.

По результатам второго раунда 4 сильнейших сборных (1-е и 2-е места в своих подгруппах) вышли в полуфиналы и разыграли медали чемпионата Европы. Состав полуфинальных пар был определён жеребьёвкой.

Первый этап

Группа A (Санкт-Петербург)

Группа В (Москва)

Группа C (Санкт-Петербург)

Группа D (Москва)

Второй этап

Группа E (Санкт-Петербург)

Группа F (Москва)

Полуфиналы

За 3-е место

Финал

Ссылки 
 Сайт Европейской конфедерации волейбола

Чемпионаты Европы по волейболу среди мужчин
Международные спортивные соревнования в Москве
Международные спортивные соревнования в Санкт-Петербурге
2007 год в волейболе
Волейбол в Москве
Сентябрь 2007 года
Спорт в России в 2007 году
2007 год в Москве
Чемпионаты Европы в 2007 году
Международные соревнования по волейболу в России
Чемпионаты Европы в России
2007 год в Санкт-Петербурге